Bubon cuneifolius är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Bubon cuneifolius ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cuneifolius